Die 1. Box-Bundesliga-Saison begann am 6. Oktober 2012 und ging über 8 Wettkampftage bis zum 23. Februar 2013. Je Vergleichskampf wurden fünf Kämpfe in fünf Gewichtsklassen ausgetragen, was eine Angleichung an den Wettkampfmodus der World Series of Boxing darstellte. Meister wurde der Velberter BC.

1. Bundesliga

Erfolgreichste Kämpfer 

 bis 58 kg: Edgar Walth (BC Straubing), Atdhe Gashi (SV Motor Babelsberg) – beide 5 Siege
 bis 65 kg: Artem Harutiunian (Velberter BC) – 4 Siege
 bis 70 kg: Balázs Bácskai (Nordhaeuser SV) – 6 Siege
 bis 76 kg: Dennis Radovan (Velberter BC) – 5 Siege
 bis 82 kg: Peter Müllenberg (Velberter BC) – 6 Siege
 bis 90 kg: Emir Ahmatovic (SV Motor Babelsberg) – 5 Siege

Deutschland 2012 13
Sportsaison 2012/13
Boxen (Deutschland)
Sportveranstaltung in Deutschland